Das International Championships of Spain 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 20. bis 25. April 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Barcelona